Erik Kratz – giocatore di baseball statunitense
 Hermann Kratz – calciatore svizzero
 Kevin Kratz – calciatore tedesco